Город Майко́п () — городской округ в составе Республики Адыгея Российской Федерации. Образован в границах Майкопского республиканского городского округа.

Административный центр — город Майкоп.

География 
Расположен в центральной части Республики Адыгея.

Площадь территории городского округа составляет 283,58 км², из них 109,62 км² (38,7 %) приходятся на земли населённых пунктов. 

Граничит на севере с Гиагинским, на востоке и юге — с Майкопским районами Адыгеи, а на западе — с Белореченским районом Краснодарского края.

История 
Статус города республиканского значения был подтверждён Законом от 5 мая 2000 года.

Законом от 24 мая 2004 года было создано муниципальное образование город Майкоп, наделённое статусом городского округа.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Майкоп) составляет  % от всего населения округа.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечание: в таблице показаны народы c численностью более 0,10 %.

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 74 843 чел. (44,9 %). Женщины — 91 697 чел. (55,1 %).

Средний возраст населения: 39,2 лет. Средний возраст мужчин: 36,3 лет. Средний возраст женщин: 41,5 лет.

Медианный возраст населения: 38,0 лет. Медианный возраст мужчин: 34,4 лет. Медианный возраст женщин: 41,2 лет.

Населённые пункты 
В городской округ входят 9 населённых пунктов, в том числе город республиканского значения и подчинённые ему 8 сельских населённых пунктов.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления составляют: 
Совет народных депутатов, 
Глава муниципального образования (глава администрации), 
Администрация муниципального образования, 
Контрольно-счётная палата муниципального образования.

Глава администрации городского округа
Митрофанов Геннадий Алексеевич.

Председатель Совета народных депутатов
Джаримок Азмет Еристемович.

 Список депутатов городского Совета Народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» IV созыва (2018-2023).

Ссылки 
 Официальный сайт администрации муниципального образования «Город Майкоп»
 Официальный сайт местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп»

Примечания